The Odyssey — музичний альбом гурту Symphony X. Виданий 5 листопада 2002 року лейблом InsideOut Music. Загальна тривалість композицій становить 67:02. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Список пісень 
 «Inferno» (Unleash the Fire) — 5:32
 «Wicked» — 5:30
 «Incantations of the Apprentice» — 4:19
 «Accolade II» — 7:04
 «King of Terrors» — 6:16
 «The Turning» — 4:12
 «Awakenings» — 8:18
 «The Odyssey» — 24:09
 «Part I — Odysseus Theme/Overture»
 «Part II — Journey to Ithaca»
 «Part III — The Eye»
 «Part IV — Circe» (Daughter of the Sun)
 «Part V — Sirens»
 «Part VI — Scylla and Charybdis»
 a) «Gulf of Doom»
 b) «Drifting Home»
 "Part VII — The Fate of the Suitors / Champion of Ithaca
 «Masquerade '98» (Tylko na limitowanej edycji albumu) — 6:01
 «Frontiers» (Tylko na limitowanej edycji albumu) — 4:50

Посилання 
 

Альбоми Symphony X
Музичні альбоми 2002
Англомовні музичні альбоми